Blue Ridge kan syfta på följande platser:

USA 

 Blue Ridge (ort i USA, Alabama, Elmore County), 
 Blue Ridge, Georgia, countyhuvudort, Fannin County, 
 Blue Ridge (ort i USA, Texas, Collin County), 
 Blue Ridge (ort i USA, Texas, Falls County), 
 Blue Ridge (ort i USA, Virginia), Botetourt County, 

Robotskapade USAförgreningar